Бобињи може да се односи на:

 Бобињи (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Бобињи (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш
 Бобињи (Сена Сен Дени), насељено место у Француској, у департману Сена Сен Дени